Claude Simon peut faire référence à :
 Claude Simon (1744-1825), évêque de Grenoble ;
 Claude Simon (1913-2005), écrivain français, prix Nobel de littérature en 1985.